Райко — українське прізвище.

 Райко Валерій Вікторович — український військовик; ректор Національної академії Державної Прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у 2002—2014 роках.
 Райко Пелагея Андріївна — українська художниця-самоучка.
 Райко Сергій Іванович (*1964) — радянський та український футболіст, нападник та півзахисник.

Українські прізвища